AZV steht als Abkürzung für:

 Abwasserzweckverband, siehe Wasserzweckverband
 Allgäuer Zeitungsverlag
 Arbeitszeitverlagerung
 Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes
 Atemzugvolumen, Luftvolumen pro Atemzug, siehe Beatmung #Tidalvolumen
 Auslandszahlungsverkehr, siehe Internationaler Zahlungsverkehr

Abkürzung